Інослав'я — термін, прийнятий в російському православному богослов'ї, а також в офіційних внутрішніх документах Російської православної церкви для позначення християнських течій (церков), відмінних від православ'я (які не перебувають у церковному спілкуванні з спільнотою православних церков), але сповідують Святу Трійцю, Ісуса Христа як сина Божого і зберігають хоча б частково генеалогічну спадкоємність з ранньою, нерозділеною Церквою, як-то: Ассирійська церква Сходу, дохалкідонські Церкви — Коптська, Вірменська, Сирійська православна церква, Ефіопська, Малабарська, Римсько-католицька церква, протестантизм (лютеранство і кальвінізм — реформатство, пресвітеріанство і конгрегаціоналізм, а також англіканство, методизм, баптизм і консервативні напрямки євангельського християнства).

Посилання 
 Іновірці  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
 Іновірці  // 
Православне богослов'я